Nebulosus, wolkensoort (afkorting Neb)
 Neb (rivier), een rivier op het eiland Man